Железнодорожная станция Донецк-2 () — станция Донецкой железной дороги. Находится в Калининском районе Донецка. Код станции:484103.

Со станции отправляются составы:
 Донецк-2 — Макеевка-Грузовая (№ 6174)
 Донецк-2 — Иловайск (№ 6870, 6850).
Принимаются составы:
 Иловайск — Донецк-2 (№ 5401, 6869, 6849).
Проходят транзитные составы:
 Иловайск — Ясиноватая (№ 6071)
 Красноармейск — Иловайск (№ 6030)
 Цукуриха — Ясиноватая — Иловайск (№ 6834)
 Макеевка-Грузовая — Ясиноватая (№ 6147), Ясиноватая — Иловайск (№ 6014)

Рядом с железнодорожной станцией планируется станция «Горняцко-Макеевской» линии донецкого метрополитена «Донецк-2».

В рамках подготовки Донецка к чемпионату Европы по футболу 2012 года станция Донецк-2 рассматривалась как один из вариантов строительства нового железнодорожного вокзала.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Станции Ясиноватского отделения Донецкой железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Донецкой области
Транспорт Донецка
Калининский район (Донецк)